Il doppio dell'Australian Indoor Championships 1984 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Mark Edmondson e Sherwood Stewart erano i detentori del titolo, ma hanno perso in finale 6–4, 6–4 contro Anders Järryd e Hans Simonsson.

Teste di serie
 Mark Edmondson /  Sherwood Stewart (finale)
 Pat Cash /  Paul McNamee (quarti di finale)
 Peter Fleming /  Ferdi Taygan (quarti di finale)
 Anders Järryd /  Hans Simonsson (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Indoor Championships 1984